Готовицкий — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа город Саратов.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок Готовицкий располагается на севере Саратовского района, в 10 километрах от посёлка Дубки и в 28 километрах от областного центра города Саратова. Посёлок располагается на берегах реки Курдюм.

Климат

Климат в посёлке близок к умеренно-холодному климату. Количество осадков является значительным даже в засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура — 6,5 °C. Самый сухой месяц — март с 25 мм осадков. В августе количество осадков достигает своего пика — в среднем 45 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В посёлке две улицы: Мирная, Заречная. Также к населённому пункту относятся одиннадцать территорий садово некоммерческих товариществ: Аграрник, Астра, Венера, Высотка, Кировец, Надежда, Роса, Сотрудник, Экономист-3, СТ Высотка, СТ Кировец.

Население 

На 2019 год в посёлке проживало 5 человек, насчитывается 4 двора.

Инфраструктура 
Посёлок не газифицирован.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Дубковского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района